Зубо́к может означать:
 Уменьшительно-ласкательное к слову зуб.
 Зубок — режущий инструмент, разновидность резцов.

Фамилия 
 Зубок, Владислав Мартинович (род. 1958) — профессор истории Лондонской школы экономики и политики.
 Зубок, Лев Израилевич (1894—1967) — советский историк-американист.
 Зубок, Юлия Альбертовна — доктор социологических наук, профессор, заведующая Отделом социологии молодежи Института социально-политических исследований РАН.

См. также 
 Зуб